Friday est un mot anglais signifiant vendredi.

Étymologie 

La déesse nordique Frigg (déesse du mariage et de la fertilité) passe pour être à l'origine de ce mot dont ce jour du vendredi lui avait été dédié.

Patronyme 

 Friday (née en 1971), une actrice pornographique américaine ;
 Gavin Friday (né en 1959), un chanteur, compositeur et peintre irlandais ;
 Nancy Friday (1933-2017), écrivaine et essayiste américaine ;
 Robin Friday (1952-1990), un footballeur anglais ;
 Trentavis Friday (né en 1995), un athlète américain.

Personnage de fiction 
 Friday, une intelligence artificielle fictive figurant dans les bandes dessinées américaines publiées par Marvel Comics

Œuvres

Cinéma 
 Friday, un film de 1995 réalisé par F. Gary Gray et avec le rappeur Ice Cube ;

Musique 

 Friday, un tube interprété par Rebecca Black devenu un phénomène internet en 2011 ;
 Friday, une chanson du rappeur français Booba issue de l’album Trône sortie en 2017.
 Friday, une chanson de Riton et Nightcrawlers sortie en 2021.

Toponyme 
 Friday's Station, ancien relais de poste de la ville américaine de Stateline, dans le comté de Douglas, dans le Nevada.

Voir aussi 
 
 
 

Patronyme anglais